Mužská dvouhra Hall of Fame Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do singlové soutěže newportského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl americký tenista Steve Johnson, kterého v úvodním kole vyřadil krajan Christopher Eubanks.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Američan John Isner, jenž ve finále za 76 minut zdolal kazašskou turnajovou sedmičku Alexandra Bublika po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo patnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a první v roli otce. V Newportu, kde Isner v roce 2007 debutoval na túře ATP, se stal prvním čtyřnásobným šampionem. Dvacetidvouletý Bublik odehrál premiérové finále v kariéře.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hall of Fame Open
ATP Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019